Guerra russo-persa (1651-1653), conflicte armat al Caucas Nord, associat amb les aspiracions de Pèrsia d'aconseguir més poder a la regió 
 Guerra russo-persa (1722-1723), Pèrsia es va rendir a causa a la invasió otomana pel sud i a la russa; Rússia i Pèrsia van establir una aliança
 Guerra russo-persa o expedició persa de 1796, Rússia es retira després d'algunes conquestes; victòria russa sobre el terreny però victòria política persa
 Guerra russo-persa (1804-1813), Pèrsia es rendeix, Tractat de Gulistan
 Guerra russo-persa (1826-1828)